Катастрофа Ан-26 в Байките — авиационная катастрофа, произошедшая 26 марта 1979 года с самолётом Ан-26 предприятия «Аэрофлот» у аэропорта Байкит. В результате катастрофы погибли 4 человека.

Самолёт 
Ан-26 с бортовым номером 26569 (заводской — 00347403) был выпущен 30 марта 1976 года и на момент катастрофы имел 4542 часа налёта и 2148 посадок.

Экипаж 
Экипаж самолёта был из 299-го лётного отряда и имел следующий состав:
 Командир воздушного судна (КВС) — Борис Иванович Калугин
 Второй пилот — Батыр Газзанович Вильданов
 Штурман — Валентин Александрович Кряжев
 Бортмеханик — Александр Владимирович Новичков
 Бортрадист  — Борис Иванович Солопов
 Бортоператор — Игорь Анатольевич Гущин

Катастрофа 
Самолёт должен был выполнять грузовой рейс № 37293 из Красноярска в Байкит по доставке упакованных в ящики апельсинов общим весом 3700 килограмм. . Помимо 6 членов экипажа, на борту находились двое сопровождающих груз, а также взятых с разрешения командира экипажа четыре незаконных пассажира: два авиатехника Байкитского аэропорта, один из которых был с женой и 2-летним сыном. Согласно прогнозу, в Байките ожидалась относительно ясная погода с видимостью более 10 километров. Ночью 25 марта в 23:08 (19:08 МСК) авиалайнер вылетел из Красноярского аэропорта.

К прилёту Ан-26 небо над Байкитом уже было полностью затянуто средними облаками, а видимость снизилась до 6 километров, что соответствовало метеорологическому минимуму аэродрома и командира экипажа. По указанию диспетчера, экипаж осуществлял заход на посадку по магнитному курсу 240° по ОСП. Однако на предпосадочной прямой Ан-26 отклонился влево, и когда со скоростью 232 км/ч и на высоте 100—120 метров он пролетел БПРМ, диспетчер, определив визуально уклонение влево, дал команду занимать высоту 900 метров и уходить на второй круг. Экипаж подтвердил получение информации, после чего на связь больше не выходил и на вызовы не отвечал.

Аэропорт Байкит является горным и к западу от взлётно-посадочной полосы (ВПП) расположена сопка. В связи с этим, согласно схеме ухода на второй круг с посадочного курса 240° (с востока) при наборе высоты требуется отворот влево на курс 225°. Когда диспетчер дал указание уходить на второй круг, то штурман скомандовал: «курс 225 градусов». Но командир в ответ огрызнулся: «Подожди, закрылки ещё не убрали!». Затем штурман повторил команду, после чего второй пилот слегка повернул штурвал влево, тем самым намекая командиру, что пора отворачивать. Однако командир лишь молча посмотрел на него и не стал изменять курс.

В 00:56 26 марта (20:56 25 марта МСК) Ан-26, летя в темноте на высоте 160 метров относительно уровня аэродрома в 1700 метрах от торца ВПП, оказался в 20—25 метрах над поверхностью сопки (высота 410 метров над уровнем моря) и врезался в растущие на ней деревья. Потеряв от таких столкновений скорость, авиалайнер упал на землю и, промчавшись по ней, остановился в 310 метрах от точки первого столкновения с деревьями, при этом отделился центроплан, а фюзеляж разорвало на три части. В катастрофе погибли командир экипажа, два авиатехника и ребёнок. Все остальные получили различные ранения.

Причины 
В ходе расследования выяснилось, что 42-летний командир экипажа Калугин в полётах не считался с мнением остальных членов экипажа и проявлял излишнюю самоуверенность. Больше всех он игнорировал 44-летнего второго пилота Вильданова, который за месяц до катастрофы даже просил у командира авиаэскадрильи перевести его в другой экипаж.

Причиной катастрофы является нарушение экипажем схемы ухода на второй круг в горном аэропорте Байкит.

Сопутствующие причины:
 Со стороны лётной службы  — неудовлетворительная подготовка экипажа к полётам и организация работы экипажа в отрыве от базы. Подготовка к полёту проводилась в день вылета без участия специалистов. Экипаж недостаточно знал район аэропорта Байкит, поскольку не был провезён на данный аэродром.
 Со стороны КВС – принятие решения на вылет в аэропорт Байкит без провозки, отсутствие взаимодействия с членами экипажа, замедленные действия при уходе на второй круг и нарушение схемы.

Примечания 

События 26 марта
Март 1979 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ан-26
Авиационные происшествия в России 1979 года
Авиационные происшествия в Красноярском крае
Авиационные происшествия Уральского УГА
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
1979 год в Красноярском крае